

Patronyme 

 Giuseppe Battiston (1968-), un acteur italien ;
 Kerri Battiston (1989-), une joueuse canadienne de beach-volley ;
 Patrick Battiston (1957-), footballeur international français
Patronyme italien